Sjöblom ist der Familienname von:

 Axel Sjöblom (1882–1951), schwedischer Turner
 Rikard Sjöblom, schwedischer Musiker